La corde raide est le titre de plusieurs œuvres :
 La Corde raide, roman de Claude Simon publié en 1947
 La Corde raide, film français réalisé en 1959 par Jean-Charles Dudrumet
 La Corde raide, film américain réalisé par Richard Tuggle, sorti en 1984.

On peut aussi mentionner :
 Sur la corde raide, film américain réalisé par Francis Veber, sorti en 1992.
La corde raide est une discipline de cirque (aériens)